Monofenestrata — група птерозаврів. Визначальна характеристика, що дала групі її назву - злиття ніздрів із анторбітальним вікном (отвором у черепі, розташованим між ніздрями й орбітами) для утворення назоанторбітального вікна, наявність котрого свого часу вважали апоморфною характеристикою птеродактилоїдів, що виявилось помилковим - злиття отворів розташованих перед очними ямками, схоже, передувало виникненню тілобудови типової для цієї групи.

Систематика 

Нижче наведено кладограму Andres, Clark & Xu, 2014:

Примітки 

Птерозаври юрського періоду
Птерозаври крейдового періоду
Фауна мезозою
Птерозаври